Carl Valeri (1984-), joueur australien de footballeur ;
 Diego Valeri (1887-1976), écrivain, poète et traducteur italien ;
 Diego Valeri (1986-), joueur argentin de footballeur ;
 Salvador Valeri i Pupurull (1873-1954), architecte espagnol ;
 Silvestro Valeri (1814-1902), peintre italien ;
 Stéphane Valeri (1962-), homme politique monégasque ;
 Tony Valeri (1957-), homme politique canadien ;
 Valerio Valeri (1883-1963), cardinal italien ;

Pseudonyme 

 Franca Valeri (1920-2020), actrice italienne ;
 Valeria Valeri (1921-2019), actrice italienne de théâtre, de cinéma et de télévision.